Slovo bota není zcela jednoznačné a má více významů:

 bota – základní část obuvi
 lezecké boty
 boty (pracovní)

hory a kopce
 Bota (Lužické hory), vrchol v Lužických horách

v kultuře
 Bota jménem Melichar – český film režiséra Zdeňka Trošky
 Manitouova bota – německý film
 Velký blondýn s černou botou – francouzský komediální film režiséra Yvese Roberta z roku 1972 s Pierrem Richardem v hlavní roli
 Boty proti lásce – legendární píseň Leea Hazlewooda a Eduarda Krečmara interpretovaná Yvonne Přenosilovou – originální zpěv Nancy Sinatra (These Boots Are Made For Walkin''')

měrná jednotka
 bota (jednotka) – stará španělská a balkánská jednotka objemu pro kapaliny (asi 400 litrů)
 botta (jednotka) – stará italská jednotka objemu

mytologie
 okřídlené boty – obuv posla bohů: olympského Herma, římského Merkura a etruského Turmse

jiný význam
 španělská bota – mučící nástroj
 část fagotu

frazeologie
 udělat botu – dopustit se hrubého omylu či nedopatření
 tady ho bota tlačí – má v této věci nějaký problém
 má toulavé boty – nevydrží na jednom místě
 sedmimílové boty'' – v pohádce boty, jejichž nositel jedním krokem urazí sedm mil

 podobné výrazy
 botička – zařízení instalované na kolo špatně parkujícího auta za účelem zabránění v odjezdu

Související články 

 skákací boty

Externí odkazy